Chorzele est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Chorzele, dans le powiat de Przasnysz, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Chorzele, chef-lieu de cette gmina
 du village de Chorzele, dans la voïvodie de Podlachie